La Llacuna, municipi de la comarca de l'Anoia.
 Llacuna, extensió natural d'aigua estancada.
 Llacuna (filologia): Espai blanc, interrupció, en un text, en una sèrie.